Dissen ist der Name folgender Orte: 
 Dissen am Teutoburger Wald, Stadt im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen 
 Dissen (Dissen-Striesow), Ortsteil der Gemeinde Dissen-Striesow im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg 
 Dissen (Gudensberg), Ortsteil von Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen 

Dissen ist der Familienname folgender Personen: 
 August Dissen (1875–1933), von 1919 bis 1933 Bürgermeister von Warburg 
 Georg Ludolf Dissen (1784–1837), deutscher klassischer Philologe
 Heinrich von Dissen (1415–1484), Kartäuser, theologischer Schriftsteller

dissen steht für:
 dissen (Umgangssprache), in der Jugendsprache für schlechtmachen, diskriminieren

Siehe auch:
 Tissen (Begriffsklärung)
 Thissen